Нючепінг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Нючепінг — місто у Швеції, у лені Седерманланд.